Кубок французької ліги з футболу 2002–2003 — 9-й розіграш Кубка ліги у Франції. Вперше переможцем став Монако.

Календар

Попередній раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 жовтня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 грудня 2002

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 грудня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 грудня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 січня 2003

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 січня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 січня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 лютого 2003

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 березня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 березня 2003

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 квітня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 березня 2003

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок французької ліги на rsssf  

2002–2003
Франція
Франція
2002 у французькому спорті
2003 у французькому спорті